Давид Пинский: Пинский, Давид (1872—1959) — американский еврейский писатель.
 Пинский, Давид Лазаревич (род. 1943) — российский учёный-почвовед.